Blagoevgrad kan syfta på:
 Blagoevgrad, stad i Bulgarien
 Blagoevgrad (kommun)
 Blagoevgrad (region)